Hobart puede referirse a:

Lugares 
Australia
 Hobart, la capital y ciudad más poblada del estado insular de Tasmania.

Estados Unidos
 Hobart Bay (Alaska), lugar designado por el censo ubicado en Alaska.
 Hobart (Indiana), ciudad en el condado de Lake, Indiana.
 Hobart (Nueva York), villa en el condado de Delaware, estado de Nueva York.
 Hobart (Oklahoma), ciudad en el condado de Kiowa, Oklahoma.
 Hobart (Washington), lugar designado por el censo en el condado de King, estado de Washington.
 Hobart (Wisconsin), villa en el condado de Brown, Wisconsin.

Personas 
 Edward Hobart Seymour (1840-1929), almirante británico.
 Garret Hobart (1844-1899), político estadounidense.
 Hobart Bosworth (1867–1943), actor, director, guionista y productor cinematográfico estadounidense.
 Hobart Cavanaugh (1886-1950), actor estadounidense.

Personajes ficticios 
 Britt Hobart, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Home and Away, interpretada por Diana Glenn.

Barcos 
 Clase Hobart, de destructores antiaéreos australianos.

Deporte 
 Regata Sídney-Hobart, organizada por el Cruising Yacht Club de Australia.
 Torneo de Hobart, torneo de tenis de la WTA llevado a cabo en Hobart, Australia.

Empresas 
 Hobart Corporation, empresa estadounidense.